

Patronyme
Iefimov, Efimov (masculin ; en ) ou Iefimova, Efimova (féminin ; en ), est le nom de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Iefimov (1923-2012), pilote de chasse soviétique de la Seconde Guerre mondiale
 Alexandre Efimov (1988-), mathématicien russe
 Boris Efimov (1900-2008), dessinateur et caricaturiste russe
 Igor Efimov (1960-), joueur d'échecs géorgien
 Igor Markovitch Efimov (1937-2020), écrivain, philosophe, publiciste et essayiste russe puis américain
 Nikolai Efimov (1910-1982), mathématicien soviétique
 Vladimir Yefimov (1949-2012), théoricien et enseignant russe, créateur de polices de caractères
 Ioulia Efimova (1992-), nageuse russe, spécialiste de la brasse

Patronyme russe